Покривна тъкан може да се отнася за:
 При животните:
 Тъканите в покривната система
 При растенията:
 Епидермис (ботаника)
 Перидермалния пласт на кората при някои видове
 Покрива корена стаблото и листата.Има защитна функция и обмяна на вещества. 
 Образува власинки -коренови и на листата и стаблото.
 Устица- Обмяна на вещества
 Кутикола, която служи за защита и обезвудняване.

Корк - За Растенията

Мъртви клетки с удебелени стени  покриващи старите части на корена и стаблото.

Служат за обмяна  на веществ чрез лещанги. Постоянно отварени.